Wild Blue hace referencia a: 
 WildBlue, una subdivisión de provisión de internet por satélite de doble vía de ViaSat.
 The Wild Blue: The Novel of the U.S. Air Force, un libro de 1986 de Walter J. Boyne and Steven L. Thompson
 The Wild Blue, un libro de 2001 de Stephen Ambrose.